First Unitarian Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 First Unitarian Church (Kalifornien), ID-Nr. 81000143
 First Unitarian Church (Maryland), ID-Nr. 72001495
 First Unitarian Church (Essex County, Massachusetts), ID-Nr. 88001091
 First Unitarian Church (Newton, Massachusetts), ID-Nr. 86001802
 First Unitarian Church (Somerville, Massachusetts), ID-Nr. 89001264
 First Unitarian Church (Stoneham, Massachusetts), ID-Nr. 84002612
 First Unitarian Church (Pennsylvania), ID-Nr. 71000724
 First Unitarian Church (Wisconsin), ID-Nr. 74000102